Trial and Error může být:
 Trial & Error Records – australské hudební vydavatelství
 Trial & Error (album) – album kanadského rappera Classified z roku 2003
 Trial and Error (album) – album amerického hudebníka Stickmana z roku 2009
 Ještě blbější (v originále Trial and Error) – americký film režiséra Jonathana Lynna z roku 1988
 Trial and  Error (seriál) – americký televizní seriál z roku 1988
 Trial & Error (seriál) – americký televizní seriál z roku 2017